Washita ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Washita (Arkansas)
 Washita (Oklahoma)

Sonstiges:
 Massaker am Washita
 Washita County
 Washita River